Wewak (dt.: Dallmannhafen) ist eine Hafenstadt im Norden von Papua-Neuguinea und mit 37.825 Einwohnern (Stand: 2011) die größte Stadt und Hauptstadt der Provinz East Sepik.

Wirtschaft und Verkehr 

Wichtig für die Wirtschaft ist der Hafen, der für den Außenhandel der gesamten Provinz eine wichtige Rolle spielt. Des Weiteren fahren den Hafen von Zeit zu Zeit Kreuzfahrtschiffe an. Von dort werden die Touristen zu Flussfahrten auf zum Sepik gebracht. Vom kleinen Flughafen Wewak gibt es täglich Verbindungen nach Port Moresby, Madang und Mount Hagen. Straßenverbindungen ins Inland der Provinz East Sepik verbinden Wewak mit den Siedlungen am Sepik-Fluss Angoram, Timbunke und Pagui.

Geschichte 
In der Nähe der Stadt liegt Cape Wom, wo sich am 13. September 1945 die japanische Armee den Australiern ergab. In Wewak fanden die ersten beiden unter australischer Regie gehaltenen Kriegsverbrecherprozesse in Neu-Guinea statt. In beiden Fällen ging es um Menschenfresserei. In einem Verfahren gab es einen Schuldspruch mit Todesurteil, der andere Angeklagte wurde freigesprochen.

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Ort in Papua-Neuguinea
Ort mit Seehafen
Ort auf Neuguinea
East Sepik Province